Microcalanus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1901. Microcalanus ingår i familjen Clausocalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Microcalanus